Vyssjaja Liga kan syfta på:

Fotboll
Vyssjaja Liga – namnet på högsta divisionen i sovjetisk fotboll 1992–1997, se Premjer-Liga
Vyssjij Divizion – namnet på högsta divisionen i sovjetisk fotboll 1997–2001, se Premjer-Liga
Vitryska Vyssjaja Liga i fotboll –  Vitrysslands högsta division i fotboll för herrar 1992–

Ishockey
 Vysshaya Liga – den andra divisionen i ishockey i Ryssland 1996–2009, se Ryska superligan i ishockey
Vyssjaja Chokkejnaja Liga – den näst högsta divisionen i ishockey i Ryssland 2010–

Se även
Sovjetiska toppserien – sovjetiska mästerskapet i fotboll mellan 1936 och 1991
 Kontinental Hockey League – en ishockeyliga, bildad 2008 i Eurasien